Marian Morawski (1881-1940), duchowny katolicki, jezuita, Sługa Boży Kościoła katolickiego
 Marian Morawski (1845-1901), jezuita, filozof
 Marian Morawski (1892-1945), oficer Wojska Polskiego
 Marian Morawski (1915-1939), podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari

Przypisy